Ночь перед Рождеством — третий официальный (пятый оригинальный) альбом советской рок-группы «Сектор Газа», выпущенный 3 февраля 1991 года на лейбле «Black Box».

В данном альбоме группе удалось наиболее гармонично смешать панк-рок и хард-рок с русскими народными и советскими эстрадными музыкальными традициями. Именно такое звучание было названо критиками не иначе как «колхозный рок».

После записи альбома группа «Сектор Газа» получила всесоюзную известность и возможность легально гастролировать по стране. Песни из альбомов «Ночь Перед Рождеством», а также «Ядрёна Вошь» (1990) были исполнены группой в телепередаче «Программа А» в ноябре этого же года.

Об альбоме 
Записан в январе 1991 года, первый альбом группы, записанный на московской студии «Мир». 
Впервые официально был выпущен в 1994 году.

В 1997 году переиздавался в рамках серии «Коллекция». На всех официальных изданиях альбома присутствовала фонограмма 1991 года (за исключением бонус-трека на издании 1997 года).

Из воспоминаний звукорежиссёра группы Андрея Дельцова, в работе с оборудованием на записи данного альбома ему помогал звукорежиссёр студии «Мир» (имя, к сожалению, он вспомнить не смог). Кстати, тот самый звукорежиссёр сказал две фразы для припева первой песни альбома — «Пиво вот допьём» и «И замочим снова». Фразу «Мы играть готовы» произнёс Андрей Дельцов.

Последний альбом с участием гитариста Игоря Кущева в составе группы.

Список композиций 
Релиз альбома на кассете.

Участники записи 

 Юрий Клинских — вокал, гитара (4); а также музыкальные и художественные идеи, тексты, аранжировки
 Игорь Кущев — лидер-гитара
 Андрей Дельцов — клавишные, реплика (1), звукорежиссура

 В. Черныш — запись и сведение

 Инструменты 

 Гитара Fender Lead III
 Синтезатор Roland D-20
 Звуковой модуль E-mu Proteus 1
 Рабочая станция Korg M1

Оформление 
Художники и дизайнеры:
 Дмитрий Самборский — обложка альбома, графика
 Дмитрий Покровский — дизайн издания 1994 года
 Александр Липатов — дизайн издания 1997 года

Интересные заметки и факты 
 Альбом открывает мелодия русской новогодней песни «В лесу родилась ёлочка». Во вступлении для создания эффекта балалайки звучит тембр «Koto trem» из популярной клавишной рабочей станции Korg M1.
 В песне «Давай-Давай» использовались некоторые музыкальные приёмы из песни группы «Sex Pistols» — «God Save The Queen». В этой же песне в роли гитариста выступил сам Юрий Клинских.
 В песне «Белая Горячка» перед куплетами и в конце использовался гитарный рифф из песни «Dio» — «Straight Trough The Heart».
 Песня «Презерватив» является стёб-переделкой песни группы «Queen» — «Get Down Make Love».
 В песне «Щи» в припеве использовалась мелодия из русской народной песни «Сибирские страдания» (вариант — «Калиновские страдания») — «Милый чё, да милый чё, навалился на плечо». Данную композицию критики часто рассматривают как эталон «колхозного рока».
 Возможно, что в песнях «Голубь» и «Презерватив 2» использованы мелодии из песни «Quando vedrai la mia ragazza» итальянского певца Little Tony, которую исполнял Муслим Магомаев под названием «В путь!». Традиционно в СССР припев этой песни связывали с танцем «Хали-Гали».
 В песне «Снегурочка» использовался музыкальный мотив из новогодней песни советского поэта Энтина и композитора Гладкова «Расскажи, Снегурочка, где была». Припев построен на частушечной основе, его текст — первый куплет восьмистрочной частушки из обсценного детского фольклора.
 Из-за того, что Юрий (Хой) Клинских не контролировал типографский процесс, на буклетах кассет, пластинок и дисков, изданных «Gala Records», из года в год печаталась недостоверная информация: неверный состав группы, публиковались фотографии не соответствующие хронологии, кое-где перепутаны даты и имена. Так что и данный альбом не обошёлся без подобных ляпов.

Кавер-версии песен 
 Песня «Ява» была перезаписана Игорем Кущевым для проекта «Ex-Сектор Газа», которая вошла в его номерной альбом «Огненный рай» (2004).
 Песня «Ява» была перепета группой «Голос Омерики» в 2016 году.
 Песня «Ночь Перед Рождеством» была исполнена Игорем Растеряевым на своих концертах.

Ссылки

Примечания 

Альбомы 1991 года
Рок-альбомы
Альбомы группы «Сектор газа»